Polskie pułki piechoty:
 48 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych – pułk piechoty polskiej okresu II RP
 48 Pułk Piechoty – oddział piechoty ludowego Wojska Polskiego

Austriackie pułki piechoty:
 48 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 48 Pułk Piechoty Austro-Węgier ( - 1918) – Ungarisches Infanterieregiment Nr. 48

Niemieckie pułki piechoty:
 48 Pułk Piechoty im. von Stülpnagela (5 Brandenburski) – pułk piechoty niemieckiej, sformowany 5 maja 1860; garnizon w 1914: Kostrzyn nad Odrą (Cüstrin); przydzielony do III Korpusu Armii Niemieckiej

Rosyjskie pułki piechoty:
 48 Odeski Pułk Piechoty (ros. 48-й пехотный Одесский Императора Александра I полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego